В Устюженском районе 225 населённых пунктов в составе 1 городского и 8 сельских поселений, в том числе 1 город, 212 деревень, 8 посёлков, 2 села, 2 хутора.

Ниже приведён список всех населённых пунктов с кодами ОКАТО, жирным шрифтом выделены центры сельских поселений.

Посёлок имени Желябова 
 19 250 812 002 деревня Александрово-Марьино
 19 250 001 000 посёлок имени Желябова
 19 250 812 004 деревня Лычно
 19 250 812 006 деревня Оснополье
 19 250 812 010 деревня Селище
 19 250 812 013 деревня Чирец

Залесское сельское поселение 
 19 250 808 002 деревня Асташкино
 19 250 852 002 деревня Балахтимерево
 19 250 808 003 деревня Большое Восное
 19 250 808 004 деревня Большое Помясово
 19 250 808 006 деревня Бренчиха
 19 250 808 007 деревня Возгриха
 19 250 808 008 деревня Глухово-1
 19 250 808 009 деревня Глухово-2
 19 250 808 010 деревня Грязная Дуброва
 19 250 808 011 деревня Давыдовское
 19 250 852 003 деревня Давыдовское
 19 250 808 012 деревня Денисово
 19 250 808 013 деревня Дорино
 19 250 852 004 деревня Дубровка
 19 250 808 019 деревня Залесье
 19 250 852 005 деревня Захаровское
 19 250 808 015 деревня Зыково
 19 250 808 016 деревня Избищи
 19 250 852 006 деревня Квашнино
 19 250 808 017 деревня Крутец
 19 250 852 007 деревня Куреваниха
 19 250 808 018 деревня Лухнево
 19 250 808 020 деревня Малая Дубровочка
 19 250 808 001 деревня Малое Восное
 19 250 808 021 деревня Малое Помясово
 19 250 808 022 деревня Перговищи
 19 250 808 024 деревня Самсоново
 19 250 852 008 деревня Старое Квасово
 19 250 808 026 деревня Старое Малое
 19 250 852 001 деревня Степачево
 19 250 808 027 деревня Терентьево
 19 250 852 009 деревня Тюхтово
 19 250 852 010 деревня Хрипелево
 19 250 852 011 деревня Чупрово
 19 250 808 028 деревня Ярцево

Лентьевское сельское поселение 
 19 250 820 002 деревня Бывальцево
 19 250 824 004 деревня Ванское
 19 250 820 003 деревня Вешки
 19 250 824 005 деревня Глины
 19 250 820 004 деревня Горка
 19 250 812 003 деревня Громошиха
 19 250 824 006 деревня Зимник
 19 250 824 007 посёлок Колоколец
 19 250 812 001 деревня Лентьево
 19 250 820 001 деревня Мерёжа
 19 250 812 005 деревня Огибь
 19 250 820 005 деревня Окулово
 19 250 820 006 деревня Орёл
 19 250 812 009 хутор Пожарки
 19 250 812 007 деревня Понизовье
 19 250 824 013 деревня Попчиха
 19 250 812 008 деревня Порослово
 19 250 824 015 посёлок Староречье
 19 250 812 011 деревня Сысоево
 19 250 812 012 деревня Хотыль
 19 250 812 014 деревня Шалочь
 19 250 812 015 деревня Шелохачь
 19 250 812 016 деревня Шуклино

Мезженское сельское поселение 
 19 250 816 016 деревня Демихово
 19 250 816 002 деревня Деревяга
 19 250 816 001 деревня Долоцкое
 19 250 816 003 деревня Жилино
 19 250 816 004 деревня Кишкино
 19 250 816 006 деревня Логиново
 19 250 816 007 деревня Малое Медведево
 19 250 816 008 деревня Марфино
 19 250 816 009 деревня Мезга
 19 250 816 010 деревня Михалево
 19 250 816 011 деревня Мочала
 19 250 816 012 деревня Новая
 19 250 816 013 деревня Рожнево
 19 250 816 014 деревня Савино
 19 250 816 015 деревня Шаркино

Моденское сельское поселение 
 19 250 824 002 деревня Большая Липенка
 19 250 824 003 деревня Бугры
 19 250 824 008 деревня Кортиха
 19 250 824 009 деревня Красино
 19 250 824 010 деревня Мартыново
 19 250 824 011 деревня Матвеево
 19 250 824 001 село Модно
 19 250 824 012 деревня Плотичье
 19 250 824 014 деревня Слуды

Никифоровское сельское поселение 
 19 250 828 002 деревня Алексеево
 19 250 828 003 деревня Большой Осиновик
 19 250 828 004 деревня Бородино
 19 250 828 001 деревня Веницы
 19 250 828 005 деревня Вешки
 19 250 828 006 деревня Волосово
 19 250 828 007 деревня Выползово
 19 250 840 003 деревня Гряда
 19 250 828 008 посёлок Даниловское
 19 250 828 009 деревня Дегтярня
 19 250 840 004 деревня Демцыно
 19 250 840 005 деревня Дуброва
 19 250 828 010 деревня Еремейцево
 19 250 828 011 деревня Жихнево
 19 250 828 012 деревня Загорье
 19 250 828 013 деревня Звана
 19 250 828 014 деревня Ивановское
 19 250 828 015 деревня Козлово
 19 250 828 016 деревня Конюхово
 19 250 828 017 деревня Котово
 19 250 828 018 деревня Круглицы
 19 250 840 006 деревня Леушино
 19 250 840 007 деревня Лукьянцево
 19 250 840 001 деревня Мелечино
 19 250 828 019 деревня Никифорово
 19 250 840 008 деревня Подольское
 19 250 840 009 деревня Пожарово
 19 250 828 021 деревня Раменье
 19 250 828 022 деревня Ременниково
 19 250 840 010 деревня Сельцо
 19 250 840 011 посёлок Спасское
 19 250 828 023 деревня Теплино
 19 250 828 024 деревня Трестенка

Никольское сельское поселение 

 19 250 804 002 деревня Алексино
 19 250 832 002 деревня Анашкино
 19 250 832 003 деревня Богуславль
 19 250 832 004 деревня Бронино
 19 250 804 003 деревня Воронцы
 19 250 832 005 деревня Воротишино
 19 250 832 006 деревня Гора
 19 250 832 007 деревня Горка
 19 250 804 004 деревня Городок
 19 250 804 005 деревня Дуброва
 19 250 832 008 деревня Емельяниха
 19 250 832 009 деревня Излядеево
 19 250 832 010 деревня Костьяново
 19 250 804 006 деревня Крестцы
 19 250 804 007 деревня Кривцово
 19 250 832 011 деревня Круглыши
 19 250 832 012 деревня Куземино
 19 250 832 013 деревня Нечалово
 19 250 832 001 деревня Никола
 19 250 832 014 деревня Новое Иванцево
 19 250 832 015 деревня Осиновик
 19 250 832 016 деревня Павловское
 19 250 832 017 деревня Петрово
 19 250 832 018 деревня Погорелка
 19 250 804 009 деревня Поповское
 19 250 804 001 деревня Расторопово
 19 250 804 010 деревня Сидорово
 19 250 832 019 деревня Сычево
 19 250 804 011 деревня Хмелево
 19 250 832 020 деревня Холманы
 19 250 804 012 деревня Цампелово

Сошневское сельское поселение 
 19 250 844 002 деревня Александрово
 19 250 844 004 деревня Жуково
 19 250 844 005 деревня Зябликово
 19 250 844 006 деревня Кононово
 19 250 844 007 деревня Кресты
 19 250 844 008 деревня Кстово
 19 250 844 011 деревня Мыза-Тестово
 19 250 844 012 деревня Остров
 19 250 844 022 деревня Раменье
 19 250 844 013 деревня Родишкино
 19 250 844 014 деревня Славынево
 19 250 844 001 деревня Соболево
 19 250 844 015 деревня Сошнево
 19 250 844 017 деревня Тимофеевское
 19 250 844 016 деревня Торшеево
 19 250 844 018 деревня Черная
 19 250 844 020 деревня Шуботово
 19 250 844 021 деревня Ярцево

Устюженское сельское поселение 
Центром сельского поселения является город Устюжна.
 19 250 836 002 деревня Алекино
 19 250 848 042 деревня Андраково
 19 250 836 003 деревня Антоново
 19 250 848 002 деревня Аристово
 19 250 848 003 деревня Берняково
 19 250 848 004 хутор Боровинка
 19 250 848 005 деревня Брилино
 19 250 836 004 деревня Варлыгино
 19 250 848 006 деревня Ветренниково
 19 250 848 007 деревня Воронино
 19 250 848 008 деревня Вороново
 19 250 848 009 деревня Высотино
 19 250 848 011 деревня Ганьки
 19 250 848 012 деревня Дементьево
 19 250 848 013 деревня Дора
 19 250 848 014 деревня Дягилево
 19 250 836 005 деревня Завражье
 19 250 848 015 деревня Зайцево
 19 250 848 016 деревня Игумново
 19 250 848 017 деревня Исаково
 19 250 836 006 деревня Колодня
 19 250 848 018 деревня Кормовесово
 19 250 848 019 деревня Кротынь
 19 250 836 007 деревня Кузьминское
 19 250 848 020 деревня Кузьминское
 19 250 848 021 деревня Легалово
 19 250 848 022 деревня Люботово
 19 250 836 008 деревня Максимовское
 19 250 848 023 село Михайловское
 19 250 836 010 деревня Никитино
 19 250 848 024 деревня Новинки
 19 250 848 025 деревня Обухово
 19 250 836 011 деревня Остров
 19 250 836 012 посёлок Перя
 19 250 836 013 деревня Поддубье
 19 250 836 014 деревня Поповка
 19 250 848 026 деревня Раменье
 19 250 848 028 деревня Романьково
 19 250 848 029 деревня Самойлово
 19 250 848 030 деревня Свистуны
 19 250 848 031 деревня Скоблево
 19 250 848 040 посёлок Солнечный
 19 250 848 032 деревня Соловцово
 19 250 848 033 деревня Софронцево
 19 250 848 034 деревня Темьяниково
 19 250 848 035 деревня Терентьево
 19 250 848 036 деревня Тимонино
 19 250 836 015 деревня Федоровское
 19 250 848 037 деревня Чесавино
 19 250 836 016 деревня Шевелево
 19 250 848 039 деревня Шилово
 19 250 848 038 деревня Шустово
 19 250 848 041 посёлок Юбилейный
 19 250 836 001 деревня Яковлевское

город Устюжна 

 19 250 501 000 город Устюжна

Источники 
 Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1126-ОЗ «Об установлении границ Устюженского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» (с изменениями от 2 февраля 2005 г., 26 февраля 2006 г., 11 января, 14 ноября 2007 г., 2 июля 2008 г., 9 апреля 2009 г.)
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Устюженский район